Het hoogspringen voor vrouwen  op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op donderdag 5 en zaterdag 7 augustus in het  Olympisch Stadion van Tokio.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Resultaten

Kwalificatieronde 
Kwalificatieregels: behalen van de kwalificatiestandaard van 1,95 (Q), of deel uitmaken van de 12 best presterende atleten (q).

Finale

Vrouwen hoogspringen